Cette page présente les faits marquants de l'année 2023 au Timor oriental.

Événements

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Notes et références

Voir aussi 

 Décès en 2023
 2023 en Océanie 
 Pandémie de Covid-19 au Timor oriental

 

2023 par pays
2023 au Timor oriental
2023 par pays en Océanie